Рудник — многозначный термин.

 Рудник — предприятие по добыче полезных ископаемых.

Топоним 
 Рудник — посёлок, входит в Крыжопольский район Винницкой области Украины.
 Рудник — село, Бургасская область Болгарии.
 Рудник — село, Варненская область Болгарии.
 Рудник — сельская гмина (волость), Красноставский повят, Люблинское воеводство Польши.
 Рудник — сельская гмина (волость), Рацибужский повят, Силезское воеводство Польши.
 Рудник — жилой район Нижнего Тагила.

Фамилия 
 Рудник, Барбара (1958—2009) — немецкая актриса театра и кино.
 Рудник, Борис Львович (1948—2019) — ректор Югорского государственного университета, директор Институт управления государственными ресурсами НИУ ВШЭ
 Рудник, Владимир Михайлович (в монашестве Варсонофий; род. 1984) — епископ Православной церкви Украины.
 Рудник, Давид Яковлевич (1911—1991) — советский пермский архитектор.
 Рудник, Лев Сергеевич (1906—1987) — советский режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944).
 Рудник, Макар Прокопьевич (1923—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Рудник, Николай Семёнович (1946—2017) — советский, украинский и российский деятель культуры и искусств.
 Рудник, Пётр Михайлович (род. 1957) — белорусский государственный деятель, член Совета Республики IV созыва, председатель Могилёвского облисполкома.
 Рудник, Пол (род. 1957) — американский драматург, писатель, сценарист и эссеист.
 Рудник, Роман Николаевич (в монашестве Иларион; род. 1972) — епископ Украинской Православной Церкви в Канаде, епископ Эдмонтона и Западной Епархии.
 Рудник, Спиридон Романович (1914—1976) — советский военный деятель, полковник.
 Рудник, Эугениуш (1932—2016) — польский композитор и звукорежиссёр, пионер электронной и электроакустической музыки в Польше.
 Рудник, Яков Матвеевич (1894—1963) — деятель советских спецслужб.

См. также